Брэн, Джимми — французский гандболист
 Bren — серия английских ручных пулемётов